Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Monterrey Open 2014 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl maďarsko-japonský pár Tímea Babosová a Kimiko Dateová, jehož členky nestartovaly společně. Babosová vytvořila nejvýše nasazenou dvojici s Govorcovovou a spoluhráčkou Japonky se stala česká hráčka Karolína Plíšková. Oba páry svedl turnajový pavouk do semifinále, které se ovšem neodehrálo pro odstoupení Dateové Krummové kvůli poranění pravé dolní končetiny.

Deblový titul získala třetí nasazená chorvatsko-americká dvojice Darija Juraková a Megan Moultonová-Levyová, když ve finále zdolala maďarsko-běloruské turnajové jedničky Tímeou Babosovou s Olgou Govorcovovou. Po rovnocenném rozdělení prvních dvou sad 7–6 a 3–6, rozhodl o vítězkách až supertiebreak poměrem míčů [11–9].

Juraková, po třech finálových prohrách, získala na okruhu WTA Tour s Moultonovou-Levyovou první společný titul. Pro obě hráčky triumf představoval premiérové turnajové vítězství v této úrovni ženského tenisu.

Nasazení párů 
  Tímea Babosová /  Olga Govorcovová (finále)
  Gabriela Dabrowská /  Oxana Kalašnikovová (semifinále)
  'Darija Juraková /  Megan Moultonová-Levyová (vítězky)
  Kimiko Dateová /  Karolína Plíšková (semifinále, odstoupily)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Monterrey Open
WTA Tour 2014